Эрнст Максович Спиридонов (род. 1938, Москва) — советский и российский минералог, петрограф и петролог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии, Геологический факультет МГУ. Открыл и описал более 20 минеральных видов.

Биография 

В 1960 году окончил Геологический факультет МГУ, кафедра петрографии, квалификация — геолог, петрограф и минералог.

С 1960 года работает на Геологическом факультете МГУ, пройдя путь от инженера-геолога до профессора.

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Петрология некоторых золотоносных интрузивов Северного Казахстана (на примере Степнякского рудного поля)».

Работал в Центрально-Казахстанской экспедиции МГУ:
 1968—1983 — начальник геолого-съёмочной партии
 1983—1992 — начальник тематической партии, старший геолог

В 1988—1993 годах — доцент кафедры петрографии магматических и метаморфических пород МГРИ, читал курсы лекций по темам:
 Петрография и петрология магматических, метаморфических и метасоматических горных пород.
 Рудные акцессорные минералы.

В 1992 году защитил докторскую диссертацию по теме «Закономерности формирования и размещения плутоногенных месторождений золота в северной части Центрального Казахстана».

С 1992 года — профессор кафедры минералогии геологического факультета МГУ.

Автор и ведущий лектор учебных курсов кафедры минералогии:
 Генетическая минералогия
 Генетическая минералогия золота
 Минералогия элементов группы платины
Совместно с Уральской горной академией и Санкт-Петербургским университетом организовал и проводил «Уральские летние минералогические школы» (1995—2000) — научные совещания студентов, аспирантов и преподавателей российских вузов.

Одновременно, ведущий научный сотрудник Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН.

Основная научная специализация:	Генетическая минералогия. Научные интересы: минералогия, петрология и геохимия рудоносных образований, металлогения, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений.

Автор более 400 научных статей и 27 монографий.

С 1999 года в редколлегии Уральского геологического журнала, Екатеринбург.

Награды и премии 
 1997 — Премия Президента Российской Федерации в области образования за организацию и проведение Уральской минералогической школы.

Членство в организациях 
 1977 — Петрографический совет Казахской ССР.
 1981 — Российское минералогическое общество, почётный член (2015).
 1995 — Болгарское минералогическое общество, почётный доктор.
 Руководитель студенческого научного общества геологического факультета МГУ.

Значение 

В 2018 году в читальном зале библиотеки в главном здании МГУ (сектор А, 6 этаж) была открыта выставка публикаций Э. М. Спиридонова к его юбилею.

В честь Э. М. Спиридонова в 2019 году был назван новый минерал спиридоновит ().

Э. М. Спиридонов принял участие в и описании новых минералов:

 1979 — Билибинскит
 1979 — Безсмертновит
 1979 — Богдановит
 1980 — Балякинит
 1981 — Груздевит
 1982 — Плюмботеллурит
 1984 — Смирнит
 1986 — Аргентотеннантит
 1987 — Чеховичит
 1989 — Кочкарит
 1990 — Рощинит
 1992 — Германоколусит
 1992 — Стибиоколусит
 1995 — Златогорит
 1996 — Бабкинит
 1997 — Великит
 1998 — Кальциртит генетический тип
 1999 — Гидроксилклиногумит
 2007 — Ферроскуттерудит
 2015 — Бадделеит генетический тип.

См. также 
 Отмечено 300-летие Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН — выступление Э. М. Спиридонова с докладом (Викиновости, 2016).

Примечания

Ссылки 
 Э. М. Спиридонов на сайте geo.web.ru/druza — «Заметки о минералогических находках по всему миру».
 К юбилею Э. М. Спиридонова на сайте МГУ, 2018.
 Библиография 
 Лекции на сайте «Лекторий МГУ Teach-in».
 Э. М. Спиридонов на geo.web.ru

Геологи СССР
Геологи России
Минералоги СССР
Минералоги России